Stuhlmacher steht für:
 Stuhlmacher, Handwerksberuf

Stuhlmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Stuhlmacher (1892–1962), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Peter Stuhlmacher (* 1932), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Gasthaus Stuhlmacher in Münster